Icarus, або Ikarus (від ) — Ікар, персонаж давньогрецької міфології.

Поширене слово, яке використовується у власних назвах:

 Ikarus — автобусобудівна компанія в Будапешті, Угорщина;
 1556 Icarus — невеликий навколоземний астероїд;
 Icarus Verilog — компілятор мови опису апаратури Verilog, призначений для симуляції та веріфікації.
 HMS Icarus — серія кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.
 HMS Icarus (1885) — військовий корабель, канонерський човен типу «Марінер», що перебував у складі Королівського військово-морського флоту Великої Британії з 1885 до 1904.
 HMS Icarus (D03) — військовий корабель, ескадрений міноносець типу «I» Королівського військово-морського флоту Великої Британії за часів Другої світової війни.

Див. також 
Ікар (значення)